Golfvereniging Golfhorst is een Nederlandse golfclub in America in de provincie Limburg.

Naast de 18 holesbaan heeft Golfhorst ook een 9-holes par3 baan die Americabaan genoemd wordt en een par3 baan die de Peelkabouterbaan wordt genoemd. De baan ligt in de Peel en heeft een hoogteverschil van 35 meter. In 2006 is de baan verbeterd met behulp van de Engelse golfbaanarchitect James Croft.

De club heeft ongeveer 600 leden.

Zie ook
 Lijst van golfbanen in Nederland

Externe link
 Officiële website

Golfhorst
Sport in Horst aan de Maas
Golfhorst
Bouwwerk in Horst aan de Maas